Натуральне число 1443
 1443 рік до нашої ери
 1443 рік нашої ери